První grandslamový tenisový turnaj sezóny Australian Open se v roce 2010 konal ve dnech 18. - 31. ledna. Hrál se už tradičně na dvorcích s tvrdým povrchem v Melbourne.

Tituly z loňského roku obhajovali Rafael Nadal a Serena Williamsová. Turnaje se rovněž účastnila bývalá světová jednička Justine Heninová, která se na okruh vrátila v lednu 2010 po delší době.

Vítězové 
V mužské dvouhře získal čtvrtý titul Švýcar Roger Federer. Celkově se jedná o jeho šestnácté grandslamové vítězství ve dvouhře.

V ženské dvouhře už popáté dominovala Serena Williamsová, což je rekord turnaje. Předchozí tituly: 2003, 2005, 2007 a 2009.

V mužské čtyřhře počtvrté společně získali titul bratři Bob a Mike Bryanové. Předchozí tituly: 2006, 2007 a 2009.

V ženské čtyřhře obhájily titul z roku 2009 sestry Venus a Serena Williamsovy. Celkově je to jejich čtvrtý triumf na tomto grandslamu: (předchozí tituly 2001, 2003 a 2009).

Ve smíšené čtyřhře zvítězil zimbabwsko-indický pár Cara Blacková a Leander Paes. Cara Blacková v Austrálii zvítězila poprvé; Leander Paes zde získal titul již v roce 2003 společně s Martinou Navrátilovou.

Junioři 
Juniorku dvouhry na Australian Open vyhrála Karolína Plíšková a stala se tak po Barboře Záhlavové-Strýcové teprve druhou Češkou, která tohoto úspěchu v historii turnaje dosáhla.

Zajímavosti 
Nejdelší utkání v historii ženské dvouhry Australian Open sehrála v 1. kole Barbora Záhlavová-Strýcová, která porazila Rusku Reginu Kulikovovou 7–6, 6–7, 6–3. Češka proměnila až osmý mečbol. Zápas se na tenisovém dvorci hrál čtyři hodiny a devatenáct minut, čímž překonal stávající rekord o 46 minut. Tehdy v roce 1996 Američanka Chanda Rubinová zvítězila nad Španělkou Arantxu Sánchezovou Vicariovou 16–14 v rozhodující třetí sadě.

Statistiky 
 Nejvíce es:  Ivo Karlović - 121 /  Serena Williamsová - 65;
 Nejrychlejší podání:  Taylor Dent - 231 km/h /  Serena Williamsová 201 km/h;
 Nejvíce dvojchyb:  Fernando Verdasco - 34 /  Justine Heninová - 39;
 Nejlepší procentuální úspěšnost prvního podání:  Daniel Köllerer - 80 % /  Patricia Mayrová - 82%
 Nejvíce proměněných brejkbolů:  Roger Federer - 39 /  Justine Heninová - 36

Výsledky českých hráčů ve dvouhře

Muži

Ženy

Senioři

Dvouhra mužů

Dvouhra žen

Čtyřhra žen

Junioři

Dvouhra juniorů

Dvouhra juniorek

Čtyřhra juniorů

Čtyřhra juniorek

Vozíčkáři

Mužská dvouhra 
 Shingo Kunieda -  Stéphane Houdet, 7–6(3), 2–6, 7–5

Ženská dvouhra 
 Korie Homanová -  Florence Gravellierová, 6–2, 6–2

Mužská čtyřhra 
 Stéphane Houdet /  Shingo Kunieda -  Maikel Scheffers /  Robin Ammerlaan, 6–2, 6–2

Ženská čtyřhra 
 Florence Gravellierová /  Aniek van Kootová -  Lucy Shukerová /  Daniela di Torová, 6–3, 7–6 (2)

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  Oficiální web turnaje

 
Tenis v Austrálii v roce 2010